Senna puede referirse a:

 Ayrton Senna, automovilista brasileño, tres veces campeón de Fórmula 1.
 Bruno Senna, automovilista brasileño.
 Marcos Senna, futbolista hispanobrasileño.
 Viviane Senna, empresaria brasileña.
 Senna Guemmour, cantante alemana (miembro del grupo Monrose).
 Senna, personaje ficticio de la película Memories of Nobody.
 Senna, documental sobre Ayrton Senna.
 Senna, el género de Cesalpinoideas.
 ''McLaren Senna, automóvil súper deportivo fabricado por McLaren Automotive
 Senna Comasco, localidad y comune italiana de la provincia de Como